Дмитрий Николаевич Гаркунов — российский учёный в области трибологии, доктор технических наук, инженер-полковник авиации в отставке .

Биография 
Родился 24 ноября 1919 г. в селе Рожки (Вятская губерния, Малмыжский уезд). 

В 1941 г. окончил физико-математический факультет Томского государственного университета по специальности «Физика твердого тела». С 1941 г. по 1970 г. служил в Советской армии. 

Участник Великой Отечественной войны.

В 1945 г. окончил инженерный факультет Военно-воздушной академии им. Н. Е. Жуковского и получил воинское звание «инженер-лейтенант авиации». После войны работал в научно-исследовательском институте эксплуатации и ремонта авиационной техники (Люберцы).

В 1962 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Методы повышения износостойкости деталей самолетов».

С 1970 г. по 2004 г. заведовал кафедрами, профессор. Основатель научной школы трибологии в России. C 1992 г. стал президентом отделения «Проблемы безызносности машин и механизмов» Академии проблем качества .

По состоянию на конец ноября 2018 года он был научным консультантом кафедры технологии обработки материалов МГТУ им. Н.Э. Баумана .

Публикации 
Опубликовал около 200 работ по триботехнике, из них 22 монографии .

Автор учебников «Триботехника» (М.: Машиностроение): — 1989. — 328 с., 1985. — 424 с., 1999. — 336 с.

Автор 2-х научных открытий:
 явление «избирательного переноса» (эффект безызносности)
 «водородное изнашивание металлов»

Награды 
 Орден Отечественной войны II степени (06.04.1985)
 Орден Красной Звезды (30.12.1956)
 Медали, в том числе:
 «За боевые заслуги» (19.11.1951)
 «За оборону Ленинграда» (06.11.1943)
 Лауреат Премии Правительства РФ в области науки и техники  ; 
 Лауреат премии Президента РФ в области образования . 
 В 2005 г. Международный совет по трибологии присудил Гаркунову Д. Н. Золотую медаль Английского королевского общества инженеров-трибологов (вручена в 2006) .

Примечания

Ссылки 
 http://gsu.by/physfac/index.php?option=com_content&view=article&id=83&Itemid=55
 http://rostec.ru/news/4368
 http://www.ria-stk.ru/books/authors/detail.php?AUTHOR=35120
 http://www.rosnou.ru/important/o_z_innov_tech/?version_for_print=1
 http://ff.tsu.ru/node/907

Персоналии по алфавиту
Учёные в области трибологии
Ныне живущие столетние долгожители России
Инженер-полковники
Столетние долгожители России